Osoby o nazwisku Dobrowolska:
 Agata Dobrowolska (ur. 1992) – polska koszykarka 
 Agnieszka Dobrowolska (1905-1979) – polska historyk sztuki, etnograf
 Agnieszka Liszka-Dobrowolska (ur. 1973) – polska socjolog, dziennikarka 
 Aleksandra Dobrowolska (ujednoznacznienie)
 Anna Dobrowolska (ur. 1965) –  polska lekkoatletka 
 Ewelina Dobrowolska (ur. 1988) – litewska polityk i prawniczka
 Małgorzata Dobrowolska (ur. 1958) – australijska aktorka
 Halina Dobrowolska (ujednoznacznienie)
 Krystyna Dobrowolska (1918-2001) –  reżyser, scenarzystka, pisarka
 Małgorzata Doliwa-Dobrowolska (1908-1990) – polska pianistka   
 Maria Dobrowolska (ujednoznacznienie)
 Marta Dobrowolska (ur. 1989) –  polska koszykarka  
 Zofia Dobrowolska (1906-1993) – Miss Polonia 1932

Zobacz też 
 Dobrowolski